Wöhrmann steht für:

 Wöhrmann (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Wöhrmann ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Wöhrmann (1750–1827), deutschbaltische Mäzenin
 Arnt Wöhrmann (* 1979), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

 Jens Wöhrmann (* 1967), deutscher Tennisspieler
 Johann Christoph Wöhrmann (1784–1843), baltendeutscher Kaufmann und Diplomat
 Klaus Wöhrmann (1928–2018), deutscher Genetiker
 Margarethe Wöhrmann (1900–1989), deutsche Politikerin (SPD)
 Otto Wöhrmann (1897–1970), deutscher Richter
 Sidney von Wöhrmann (1865–1939), deutscher Zoologe und Paläontologe

Siehe auch:
 Wöhrmann-Denkmal, ein Denkmal in Riga
 Wöhrmannscher Garten, ein Park in Riga
 Woermann